Поли́на Серге́евна Пе́хова (родилась 21 марта 1992 года в Минске, Белоруссия) — белорусская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; финалистка парного турнира Orange Bowl-2009.

Общая информация 
Полина начала заниматься теннисом с 5 лет. Любимое покрытие — хард. Победительница 7 Чемпионатов Беларуси. Разряд - МСМК (Мастер Спорта Международного класса)

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* призовой фонд до 2017 года

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (6)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
Сайт Полины Пеховой    

Теннисисты Белоруссии